Nippodysaphis  — род тлей из подсемейства . Эндемик Японии.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 2,3 мм.
Ассоциированы с растениями Deutzia crenata. Близок к тлям рода Dysaphis (Pomaphis)
.

 
 =Neodysaphis deutziae Hille Ris Lambers, 1965

Примечания

Литература 
 
 Quednau, F. W. & Remaudière, G. (1994). Le genre sud-américain Neuquenaphis …., description de deux nouvelles espèces et définition de nouvelles sous-familles d’Aphididae ….. Bull. Soc. ent. Fr. 99: 365—384.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Эндемики Японии